Le mot magnétophone peut désigner :

 magnétophone, un appareil permettant d'enregistrer des sons ;
 magnétophone, un composant du système d'exploitation Microsoft permettant d'enregistrer des sons.